«Ивано́вы-Ивано́вы» — российский комедийный телесериал производства компаний Yellow, Black and White (1—2 сезоны) и Pick Up Film. Премьера состоялась 16 октября 2017 года на телеканале СТС.

Сюжет 
Сериал повествует о двух воронежских семьях разного достатка. На начало сериала состав семей следующий:
 Богатые Ива́новы:
 Антон — бизнесмен. Родился в 1973 году. Сделал своё состояние в 1990-е годы, как и многие, не совсем честным путём. Несколько раз бизнес Антона прогорал (в том числе и из-за его пристрастия к азартным играм), однако он вновь добивался успеха в предпринимательском деле благодаря собственной целеустремлённости, а также материальной помощи тестя. Декларирует своё благородное происхождение;
 его супруга Полина — светская львица. Родилась в 1976 году. Имеет творческий склад ума, особое внимание уделяет эстетической стороне жизни. В качестве хобби занимается гончарным делом. Спокойна и эмоционально уравновешена в общении с окружающими, в семейных взаимоотношениях предпочитает приходить к компромиссам;
 их сын Иван — избалованный разгильдяй. Учится плохо, хотя сообразительный. Благодаря своей эмоциональной раскрепощённости и привлекательной внешности пользуется популярностью среди девушек, опытен в общении с ними;
 домработница Екатерина.
 Бедные Ивано́вы:
 Алексей — безработный. Родился в 1972 году. Авантюрист по своей натуре: он не хочет искать нормальную работу, вместо этого «придумывает различные идеи» и ввязывается в сомнительные дела, желая получить лёгкие деньги. Имеет пристрастие к алкоголю, однако его часто останавливает жена, которую он даже несколько побаивается;
 его супруга Лидия — швея. Родилась в 1974 году. Трудолюбивая и властная женщина. В отличие от мужа, берётся за любую подработку, однако это, как правило, приносит небольшой доход. Её кормилицей является швейная машинка, на которой Лида может сшить практически всё. Прямолинейна в общении с людьми — как со знакомыми, так и с чужими;
 их сын Данила — отличник, увлекается программированием и точными науками. Интроверт и педант. Несколько зажат в общении с противоположным полом;
 живущий вместе с ними Виктор Алексеевич — пенсионер, отец Алексея, дед Данилы. Родился в 1952 году. Как и Алексей, в трудоспособном возрасте на протяжении долгих лет (в частности, с 1973 по 1985 годы) был безработным. И также имеет пристрастие к алкоголю. Вдовец.

1 сезон (2017) 
Слоган: «Им подложили семью!»

20 августа 2001 года в роддоме принимали роды у однофамилиц Ивановых — Полины и Лидии. Спустя 16 лет обе семьи узнают, что их детей случайно перепутали санитарки роддома. Взрослые решают восстановить историческую справедливость, поменяв детей обратно: теперь Ваня вынужден учиться выживать в доме своих бедных биологических родителей, а Данила — знакомиться с правилами поведения в светском обществе. Однако вскоре дом бедных Ивановых сгорает, и они поселяются под одной крышей с богатыми Ивановыми. Несмотря на то, что совместная жизнь двух семей оказывается непростой, им удаётся приходить к компромиссам. При этом родители сближаются со своими «новыми» сыновьями, а также не забывают о «прежних».

В конце сезона Антон становится банкротом: он проигрывает в карты свой роскошный дом и теряет бизнес (автосалон).

2 сезон (2018) 
Слоган: «Из князи в грязи»

Ивановы вынужденно переезжают жить в небольшой дачный домик Полины и фактически ведут деревенский образ жизни. Полина больше не хочет иметь ничего общего с Антоном, но тот всё же не оставляет попыток добиться от супруги прощения. Тем временем Данила признаётся в любви Эле, но узнаёт, что Яна уже беременна от него. Вся семья в шоке от этой новости. Однако, прямо во время свадьбы выясняется, что никакой беременности нет — Яна её выдумала, чтобы быть с Данилой. Второй сюрприз семье преподносит Ваня — он начинает встречаться с женщиной, которая старше него на 20 лет (однако эта любовная связь продлится недолго).

Второй сезон заканчивается тем, что Алексею по счастливой случайности удаётся выкупить дом обратно, и теперь он, а не Антон, является его собственником. Полина прощает Антона, а Эля — Данилу.

3 сезон (2018) 
Слоган: «Твой дом — мой дом!»

Ваня и Данила оканчивают школу и поступают в университет. Тем временем между Алексеем и Антоном разгорается конфликт — каждый из них претендует на роль «хозяина» в доме. Вскоре Антон выкупает у Алексея половину дома, а затем вместе с другом Гамлетом Оганяном возвращает автосалон: Гамлет становится его владельцем, а Антон — управляющим.

Данила предлагает Эле руку и сердце. Ваня предлагает выйти замуж Яне. Яна вынуждена отказаться: из-за проблем с бизнесом её отцу приходится уехать из города, и она уезжает вместе с ним. Дед встречает новую любовь — Зою Мироновну, и вскоре они начинают жить совместно.

4 сезон (2019—2020) 
Слоган: «Каждый сам за себя»

Полина получает наследство от умершего отца и вкладывает появившиеся деньги в собственное дело — открытие совместного с Лидой бутика. Антон скептически относится к бизнесу жены, считая, что ей больше подходит роль домохозяйки — это приводит к охлаждению отношений между супругами. Между тем сам Антон из-за разногласий с Оганяном увольняется из автосалона и вместе с новым бизнес-партнёром решает открыть интернет-магазин. Данила, желая самостоятельно заработать на свадьбу с Элей, устраивается на работу в автосалон Оганяна и вскоре становится его управляющим. Алексей намерен построить особняк для своей семьи на территории того участка, где располагался ранее сгоревший дом; однако из-за непредвиденных финансовых трудностей, втайне от Лиды, он оказался вынужден продать этот участок.

Сезон заканчивается тем, что партнёр Антона по бизнесу забирает все деньги и уезжает. Из-за этого Антону нечем расплачиваться с инвестором. Чтобы помочь Антону, Лида и Полина продают свой бутик. Дед расстаётся с Зоей Мироновной. Данила и Эля женятся, а Лидия и Алексей готовятся к разводу. Антона забирает прокуратура.

5 сезон (2021) 
Слоган: «Ивановых много не бывает»

Чтобы вытащить Антона из тюрьмы, семье приходится продать дом. По несчастливой случайности деньги за продажу дома и дача Ивановых сгорают дотла. Антона же всё-таки выпускают из тюрьмы. После этого Ивановы переезжают к нелюдимому брату Антона, Борису, который имеет собственную ферму. У самого Бориса также большие проблемы: местная бизнесвумен Симона пытается отобрать у него землю. Тем временем Алексей не оставляет попыток наладить отношения с Лидой, а у Антона вновь возникают проблемы с прокуратурой, для решения которых он вынужден уехать.

В конце сезона Лида узнаёт, что беременна от Алексея, и они мирятся. Борис делает предложение своей соседке Нине, с которой у него незадолго до этого складываются романтические отношения. Заканчивается сезон тем, что Полине на мобильный звонит Антон, находящийся в отъезде.

6 сезон (2023) 

Антон, Полина, Данила и Эля переезжают жить в Италию. Между тем фермерский бизнес Бориса пошёл в гору, он открывает птицеферму, покупает новый дом. В новом доме под одной крышей селятся две семьи Ивановых: одна — это Борис с Ниной и её дочерью Васей; вторая — Алексей, Лида, дед и Ваня. Алексей и Лида ждут ребёнка, а Нина с Борей только работают над этим. Борис нанимает на свою ферму помощницу Анну, которая только кажется добродушной. На самом деле она намерена помочь губернатору и главе района отобрать у Бориса ферму (что, хоть и не сразу, но удаётся сделать). Ваня решает любовные проблемы и прячется от коллекторов, которым он задолжал крупную сумму.

У Лиды и Алексея вскоре рождается сын Павел. Нина узнаёт, что беременна от Бориса. В конце сезона Ивановы возвращают ферму Борису.

Производство телесериала

Идея 
Сюжет телесериала схож с американским проектом «Их перепутали в роддоме», хоть и не является его российской адаптацией. Также наблюдается некоторое сходство телесериала с романом Марка Твена «Принц и нищий».

По словам продюсера сериала Виталия Шляппо: 

Изначально сериал хотели назвать «Ивано́вы-Ива́новы», но впоследствии отказались от этой идеи. При этом, несмотря на то, что в анонсах сериал называют «Ивано́вы-Ивано́вы», в самом сериале богатую семью называют «Ива́новыми».

Съёмки и выход в эфир 
Сериал снимается преимущественно на реальных объектах, а не в павильонных декорациях. Бо́льшая часть съёмок осуществляется в Подмосковье. Например, дом богатых Ивановых снят в Измайлово, школа — в Ватутинках, дом-ферма Бориса Иванова из 5-го сезона — в Звенигороде. Некоторые сцены сериала сняты в Москве: в частности, Воронежский университет, в котором учатся дети Ивановых с 3-го сезона, снят в здании МПГУ. Отдельные виды сняты в Воронеже (например, Адмиралтейская площадь, площадь Ленина, здание управления ЮВЖД).

Съёмки первого сезона телесериала проходили с апреля по июль 2017 года. Онлайн-премьера телесериала состоялась 9 октября 2017 года на «Видеоморе», «Start» и официальном сайте СТС, где были выложены сразу пять первых серий. Телевизионная премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года в 20:00 на канале СТС.

Съёмки второго сезона проходили с ноября 2017 по 31 января 2018 года. Премьера сезона состоялась на портале «Start» 19 марта 2018 года, а на телеканале СТС была запланирована на 26 марта 2018 года, но из-за трагедии в Кемерово премьеру второго сезона сериала перенесли на 2 апреля 2018 года в 20:00.

Осенью 2017 года студия Yellow, Black and White заявила, что прекращает сотрудничество с телеканалом СТС, но при этом доснимет для СТС второй сезон телесериала «Ивановы-Ивановы». С третьего сезона сериал снимает только компания Pick Up Film.

Третий сезон снимался с июня по сентябрь 2018 года, его премьера состоялась 29 октября 2018 года в 20:00 на канале СТС.

Четвёртый сезон снимали с июня по декабрь 2019 года. При показе на СТС сезон был поделён на две части: премьера первой части (1—14 серии) состоялась 11 ноября 2019 года в 19:00, премьера второй части (15—21 серии) — 3 февраля 2020 года в 19:30.

Пятый сезон снимался с июля по ноябрь 2020 года. Премьера состоялась 25 января 2021 года в 19:00 на канале СТС. С середины пятого сезона в сериале отсутствует персонаж Сергея Бурунова — Антон. По словам режиссёра Сергея Знаменского, «это обусловлено сюжетной линией, и было необходимо для развития истории других персонажей».

Съёмки шестого сезона проходили с июля по ноябрь 2022 года. Премьера состоялась 6 февраля 2023 года в 19:00 на канале СТС.

Будет ли 7 сезон — неизвестно. Телеканал СТС конкретных комментариев на этот счёт не давал.

Актёры и персонажи

Главные роли 
Ивано́вы

Ивáновы

Новая семья Ивановых

Роли второго плана

В эпизодах

Камео

Сезоны

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Саундтрек 
{|
|- align="center"
|-
| Тина Кузнецова
| Ваня
|-
| Алла Пугачёва
| Лестница; Этот мир придуман не нами; А знаешь, всё ещё будет
|-
| Михаил Боярский
| Листья жгут; Всё пройдёт|-
| Эдуард Хиль
| Человек из дома вышел; Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой; Что такое счастье|-
| Александр Зацепин
| Кончилось лето; музыка из кинофильма «Бриллиантовая рука»|-
| ВИА «Песняры»
| Косил Ясь конюшину|-
| Леприконсы
| Хали-гали|-
| Мария Чайковская
| В комнате цветных пелерин|-
| Глюк’oZa
| Невеста; Свадьба|-
| Сектор Газа
| Пора домой|-
| Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»
| Давай, дружок, на посошок; Течёт ручей; Я не колдунья|-
| Трофим
| Снегири; Город Сочи|-
| Ноль
| Песня о настоящем индейце|-
| Lisle Moore
| Are You Decent|-
| Ehren Ebbage и Hannah Lynn Miller
| Keep It Coming|-
| Steve Martin & Henrik Wikstrom
| Welcome Home|-
| Guy Jeffrey Barker & Kurt Elling
| Lucky World|-
| Brice Davoli
| Guilty Curiosity|-
| Ryan Hanifl, Gregory Camp
| Soul Survivor|-
| Rhett Nelson
| Rampage|-
| ВИА «Красные маки»
| Всё, что было|-
| ВИА «Голубые гитары»
| Ветер северный|-
| Нэнси
| Дым сигарет с ментолом|-
| Шура Кузнецова
| Не тонуть, а плыть|-
| Бутырка
| Не трогай осень|-
| Полиграф ШарикOFF
| Харизма|-
| Майя Кристалинская
| А снег идёт|-
| Jennifer Left
| I Heard You Laugh|-
| Игорь Иванов
| Из вагантов|-
| Gazirovka
| Black|-
| Мот
| День и ночь|-
| Александр Барыкин
| Букет|-
| Клава Кока
| Мурашки|-
| Tom Odell
| Another Love|-
| Геннадий Гладков
| Музыка из кинофильма «Джентльмены удачи»|-
| Yung Drug
| First Place|-
| Maruv
| Siren Song|-
| Манижа
| I Am Who I Am|-
| Sample Magic, David Felton, Jevgenijs Semelis
| Let it Rock|-
| Steven A. Young, David Felton, Sample Magic
| Do You Like It|-
| Niletto
| Любимка|-
| Александр Ревва
| Зацепила|-
| Мария Кодряну
| День на двоих|-
| Эдита Пьеха
| Наш сосед|}

Также в 10-й и 30-й сериях звучит песня «Ты сказала нет», ранее созданная авторами Yellow, Black and White для телесериала «Кухня» (песню исполнял Дмитрий Назаров в 93 серии «Кухни»).

Некоторые музыкальные композиции в сериале исполняют сами актёры:
 Анна Уколова — «По бугоркам» (народная музыка) — 14, 56, 58, 91 серии
 Алексей Лукин и Семён Трескунов — «Песенка Мамонтёнка» (авторы Владимир Шаинский и Дина Непомнящая) — 20 серия
 Алексей Лукин — «Рэп Ивана Иванова» (написан авторами сериала «Ивановы-Ивановы») — 41 серия

 Рейтинг сериала в России 
Сериал успешно стартовал в эфире телеканала СТС. По данным компании «Mediascope», доля российских зрителей, посмотревших первые две серии, составила 16,8 % в аудитории «10—45». В Москве этот показатель за две первых серии составил 18,7 %. В дальнейшем сериал продолжил показывать высокие рейтинги, оставив позади комедию канала ТНТ «Физрук».

Средняя доля второго сезона по аудитории «Россия. Зрители 10—45» составила 15,3 %.

Первый и второй сезоны в слоте 20:30-21:00 заняли первое место по аудитории «10—45», опередив все остальные передачи, выходившие в этом же слоте на других российских телеканалах.

Четвёртый, пятый и шестой сезоны телесериала в слоте 19:30-20:00 также заняли первое место по аудитории «Россия. Зрители 10—45», опередив все остальные передачи, выходившие в этом же слоте на других российских телеканалах.

 Мнения о сериале 
Сериал получил положительные отзывы критиков:
 Евгений Ухов, обозреватель Film.ru:

 Игорь Карев, «Газета.Ru»:

 Максим Марков, «Ридус»:

 Премия 
 Анна Уколова получила премию ТЭФИ-2018 в номинации «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» за роль Лиды Ивановой. О своей роли в телесериале Анна Уколова отмечает следующее:

 Съёмочная группа 

Генеральные продюсеры:
 Эдуард Илоян (1—2 сезоны) Виталий Шляппо (1—2 сезоны) Алексей Троцюк (1—2 сезоны) Денис Жалинский (1—2 сезоны) Дарья Легони-Фиалко (1—2 сезоны) Екатерина Андриенко (1—2 сезоны) Вячеслав Муругов (2—5 сезоны) Антон Федотов (3—6 сезоны) Максим Рыбаков (5—6 сезоны)Продюсеры:
 Антон Федотов (1—2 сезоны) Евгений Юранов (1—6 сезоны) Михаил Ткаченко (1—2 сезоны) Татьяна Сарычева (4—6 сезоны) Владимир Неклюдов (5 сезон) Игорь Тудвасев (5—6 сезоны) Павел Данилов (5—6 сезоны) Димитрий Ян (5—6 сезоны) Георгий Подорожников (6 сезон)Исполнительные продюсеры:
 Татьяна Сарычева (1—3 сезоны) Павел Сарычев (1 сезон) Георгий Подорожников (3—5 сезоны) Екатерина Ласкари (девич. Андриенко) (3 сезон) Олег Бабицкий (6 сезон)Режиссёры-постановщики:
 Антон Федотов (1—2 сезоны) Андрей Элинсон (3 сезон) Фёдор Стуков (4 сезон) Сергей Знаменский (5—6 сезоны)Режиссёры второй группы:
 Андрей Элинсон (2 сезон) Алёна Корчагина (3, 5—6 сезоны) Михаил Поляков (4 сезон)Операторы-постановщики:
 Карен Манасерян (1—2 сезоны) Артём Анисимов (3 сезон) Григорий Володин (4 сезон) Дмитрий Шабалдин (5 сезон) Роман Гурочкин (6 сезон) Сергей Ряполов (6 сезон)Операторы-постановщики второй группы:
 Фёдор Стручев (2 сезон) Дмитрий Шабалдин (3—4 сезоны) Андрей Соломонов (5—6 сезоны)Музыкальные продюсеры:
 Игорь Попцов (1—5 сезоны) Мария Зинченко (6 сезон)Композиторы:
 Иван Канаев
 Денис Воронцов
 Алексей Артишевский

Креативные продюсеры:
 Алексей Михнович (1—3 сезоны) Алексей Татаренко (1—3 сезоны) Никита Герфанов (3—4 сезоны) Юрий Овчинников (3—4 сезоны) Мехрали Пашаев (4—5 сезоны) Андрей Кошкин (4—5 сезоны) Алексей Лебедев (6 сезон) Станислав Тляшев (6 сезон) Артём Милованов (6 сезон)Руководители авторских групп:
 Виталий Шляппо (1 сезон) Мехрали Пашаев (5 сезон)Сценарий:
 Алексей Михнович (1—3 сезоны) Алексей Татаренко (1—3 сезоны) Вадим Голомако (1—3 сезоны) Александр Гаврильчик (1—3 сезоны) Андрей Канойко (1—3 сезоны) Андрей Дерьков (1—3 сезоны) Юлия Грицкевич (1—3 сезоны) Иван Грицкевич (1—3 сезоны) Александр Трофимов (1—2 сезоны) Сергей Сазонов (1—2 сезоны) Василий Земзюлин (2—3 сезоны) Василий Смолин (2—3 сезоны) Сергей Лебедев (2—3 сезоны) Павел Брусочкин (3 сезон) Никита Герфанов (3—4 сезоны) Сергей Фирсов (3—4 сезоны) Евгений Юранов (3, 6 сезоны) Александр Назаров (3—4 сезоны) Олег Смагин (3 сезон) Денис Косяков (4 сезон) Вадим Островский (4 сезон) Евгений Русак (4 сезон) Дмитрий Матросов (4 сезон) Кирилл Соловьёв (4 сезон) Дмитрий Литвиненко (4 сезон) Анна Симикина (4 сезон) Алексей Лебедев (4, 6 сезоны) Семён Лобанов (4 сезон, участие) Мехрали Пашаев (4—5 сезоны) Андрей Кошкин (4—5 сезоны) Сергей Кондрашин (4—5 сезоны) Михаил Степанов (4—5 сезоны) Кирилл Легай (4—5 сезоны) Ксения Штерн (4—5 сезоны) Иван Проскурин (5 сезон) Станислав Тляшев (6 сезон) Данил Троценко (6 сезон) Артём Милованов (6 сезон)''

Факты 
 Фамильный герб Ива́новых похож на эмблему футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
 Совместная работа актёров Семёна Трескунова и Алексея Лукина велась ещё до начала съёмок сериала «Ивановы-Ивановы»: они вместе сыграли в нескольких фильмах, в частности, в «Призраке».
 Актёр Грант Тохатян, исполнивший в телесериале роль Гамлета Оганяна, ранее сыграл в ситкоме «Последний из Магикян» (также СТС) главного персонажа Карена Магикяна. Характерные черты образа Гамлета Оганяна в значительной степени были заимствованы у Карена Магикяна.
 Также ещё некоторые роли в телесериале «Ивановы-Ивановы» исполнили актёры, ранее сыгравшие в других ситкомах СТС: Елизавета Арзамасова и Андрей Леонов («Папины дочки»), Станислав Дужников («Воронины»), Светлана Колпакова («Мамочки»), Ольга Кузьмина («Кухня»).
 Роль Дианы сначала играла Наталья Юнникова, бывшая супруга режиссёра Антона Федотова, но 26 сентября 2017 года она скончалась от потери сознания и длительной комы, вызванных падением в доме. В итоге сцены с покойной актрисой пришлось переснять. Вместо неё сыграла актриса Юлия Подозёрова.
 В 37 серии Алексей, герой Михаила Трухина, напевает: «Поторопись! у нас сейчас котлетки! — С макарошками? — Нет, с пюрешкой!..» Это отсылка к диалогу из телесериала «Улицы разбитых фонарей», где также играл Михаил Трухин, и к сделанному на эти слова ремиксу Enjoykin’а.
 С главными героями телесериала «Ивановы-Ивановы» в 2019 году было снято пять рекламных роликов MasterCard, основанных на следующих мини-сюжетах: «Медитация», «Сборы в дорогу», «VK», «Кольцо», «Ожидание».

Адаптации телесериала в других странах мира 
 В июне 2019 года украинский телеканал «1+1» начал съёмки адаптации российского ситкома «Ивановы-Ивановы». Украинская версия сериала получила название «». Премьера первого 40-серийного сезона состоялась 28 октября 2019 года. Проект получил успешные рейтинги, что позволило продлить его на второй сезон, премьера которого состоялась 19 октября 2020 года. В январе 2022 года прошли съёмки третьего сезона с подзаголовком «Ферма розбрату», однако после начала вторжения России на Украину показ и дальнейшая разработка телесериала были остановлены.
 В декабре 2019 года стало известно, что польская компания Tako Media приобрела права на адаптацию российского сериала «Ивановы-Ивановы». Польская версия сериала получила название «». Премьера адаптации состоялась 6 марта 2021 года на телеканале Polsat. Режиссёром и сценаристом выступил Окил Хамидов. Телесериал получил высокие рейтинги, что позволило его продлить на второй сезон. После начала вторжения России на Украину российская лицензия была отозвана и производство шоу было прекращено. Последняя серия вышла 28 мая 2022 года.

Примечания

Ссылки 

 Страница сериала на сайте канала СТС
 Страница сериала на сайте компании Yellow, Black and White
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре more.tv
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре Wink

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2017 году
Телесериалы на русском языке
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Семейные телесериалы России
Телесериалы о семьях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Воронеже
Лауреаты премии ТЭФИ
Телесериалы СТС